Couquèques egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2008 Jean-Noel De hapourt
 2008–2020 Thierry Faugerolle

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 http://www.noisettines.fr/
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései